

Termin -{GDI}- ima više značenja.

 GDI, oznaka za inhibitore disocijacije guanozin nukleotida (). 
 Grafički divajs interfejs, komponenta Majkrosoft vindous operativnog sistema.